Бельвезе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар
 Бельвезе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер